Gustavo Varela puede referirse a:

 Gustavo Varela, filósofo y músico argentino;
 Gustavo Varela, futbolista uruguayo;
 Gustavo Varela, músico argentino;
 Gustavo Varela, político uruguayo.